Можжеве́льник ложноказацкий () — вечнозелёные хвойные деревья, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Встречается в Центральной Азии, Западной и Восточной Сибири.

В естественных условиях растёт в альпийском поясе, на гольцах, осыпях, скалах, каменистых местах. Как правило на высоте 2000-4100 м над уровнем моря.

Растёт медленно, к почвам нетребователен, морозостоек, засухоустойчив.

Ботаническое описание 
Стелющийся кустарник с лежачими и приподымающимися ветвями, при чем конечные веточки достигают толщины 1,5—2 мм.

Листья длиной 1,5—2, реже 3 мм, шириной 1,5 мм, туповатые, почти эллиптические, с внутренней (то есть обращенной к ветке) стороны вогнутые, на наружной выпуклые, с овальной или продолговатой, спинной желёзкой.

Однодомное растение. Пылит в июне. Шишкоягоды овальные длиной 5—8 (редко до 12) мм, буровато-чёрные, иногда со слабым, сизым налётом, созревают через год. Семена овальные, гладкие, длиной 5 мм, шириной 3 мм.

Хозяйственное значение и применение 
Древесина устойчива против гниения, прямослойная, очень прозрачная, даёт поделочный и частью строевой материал.

Шишкоягоды использовали при изготовлении конфет, желе, пряников.

В посадках весьма декоративен.

Таксономия 
Вид Можжевельник ложноказацкий входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература 

 

Можжевельник
Флора Евразии
Декоративные кустарники